Steinsky ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Steinsky (* 1956), österreichische Opernsängerin (Sopran)
 Ulrike Steinsky (* 1960), österreichische Opernsängerin (Sopran) und Gesangspädagogin